Цитра́ты — класс химических соединений, соли и эфиры лимонной кислоты. Включает в себя изоцитраты, дицитраты и пр. Ряд цитратов — метаболиты цикла трикарбоновых кислот.

Применение 
Такие вещества, как цитрат натрия, цитрат калия, цитрат кальция, дицитрат трикалия висмута), широко используется в качестве вкусовой добавки, регулятора кислотности и консерванта в пищевой промышленности (пищевые добавки E330—Е333), в производстве плавленых сыров, напитков, сухих смесей для приготовления шипучих напитков.

Примеры 
Соединения цитрат-иона (анион лимонной кислоты C6H8O7) с Me (металлом) разной валентности, сложные эфиры (триметилцитрат).

Неорганические соединения 
 Цитрат кобальта(II)
 Цитрат марганца
 Цитрат меди
 Цитрат неодима(III)
 Цитрат свинца(II)
 Цитрат серебра
 Цитрат железа(III)-аммония

Органические соединения 
 Цитрат аммония (аммоний лимоннокислый)